Pichlmair ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Pichlmair († 1604), Titularbischof von Almira, Weihbischof in Regensburg
 Johanna Pichlmair (* 1990), österreichische Violinistin

Siehe auch:
 Pichlmayr
 Pichlmayer